Hatch kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Hatch (New Mexico), Verenigde Staten
Hatch (Utah), Verenigde Staten
Hatch (Bedfordshire), Engeland